Nagrada Meša Selimović je lahko:

 Nagrada Meša Selimović - literarna nagrada, ki se podeljuje v Bosni in Hercegovini od leta 2002
 Nagrada Meša Selimović - literarna nagrada, ki se podeljuje v Srbiji od leta 1988